Skrova ist der Name einer kleinen Inselgruppe und eines Fischerortes in der Gemeinde Vågan im norwegischen Fylke Nordland auf den Lofoten.

Allgemeines 
Der nördliche Nebenarm des Vestfjords zwischen Svolvær und Skrova wird auch Hølla genannt. Skrova ist die südlichste Spitze einer kleinen Inselkette, bestehend aus Årsteinen, Stormolla und Litlmolla, die sich von Nordosten bis Südwesten in den Vestfjord erstreckt.

Eine Vielzahl von Schären und Holmen umgibt die beiden Hauptinseln Storskrova und Heimskrova, von denen viele durch Brücken und Molen verbunden sind. Das Skrovafjell befindet sich beim Berg Storskrova, der einen fantastischen Panoramablick auf die Schärenwelt, das norwegische Festland und die westwärts liegenden Lofoten bietet.
In Norwegen ist Skrova die Verknüpfung von Lofotfischerei und Walfang vergangener Tage.

Klima

Das Fischerdorf 
In den letzten zweihundert Jahren war Skrova das Zentrum der Lofothochseefischerei und des Walfangs Nordnorwegens. Mancher alte Fischer blickt sehnsuchtsvoll auf die alten Zeiten zurück, in denen bis zu tausend Fischer vom Festland auf der Insel überwinterten. Sie wurden in den Rorbu, wo auch ihre Boote festgemacht wurden, untergebracht. Der Dorsch- und Seelachsfang fand damals saisonbedingt in den Wintermonaten bis Ostern statt. Stockfisch war ein Exportschlager der Region.
Heutzutage besteht die Fischindustrie aus dem der Insel vorgelagerten Aufzuchtbecken für Lachse und Regenbogenforellen.

Weblinks 
 Skrovanet
 Skrova's Fischfestival
 Fährverbindung Svolvær-Skrova-Skutvik
Weitere Fotos von der Insel
360 Grad Panoramen von Skrova

Inselgruppe (Norwegen)
Inselgruppe (Europa)
Inselgruppe (Europäisches Nordmeer)
Lofoten
Geographie (Nordland)
Vågan